Гуттер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гуттер, Леонард (1563—1616) — немецкий лютеранский богослов, один из влиятельнейших представителей строго ортодоксального лютеранства.
 Гуттер, Якоб (ок. 1500—1536) — тирольский религиозный деятель, лидер анабаптистов и основатель течения гуттеритов.

См. также